Nord-Ouest (vertaling uit het Frans: "noordwest") kan verwijzen naar:
Nord-Ouest (Haïti), een departement van Haïti
Nord-Ouest (schiereiland), een Haïtiaans schiereiland
Nord-Ouest (Kameroen), een provincie van Kameroen